Вено () — город Федеративных Штатов Микронезии в штате Чуук. Город-остров располагается в центре западной части Тихого океана к северу от экватора. В городе есть аэропорт, гостиницы, рестораны и подводные пещеры для дайвинга. Численность населения составляет 13 856 человек (2010). Вено также иногда называют Моэн.

География 
Город располагается на островах Трук. Также там расположены деревни (Сапук, Пения, Пениесене, Туннук, Мечитив, Ирас, Непукос, Мван, Нейве и Вичап, Эпинуп). Является главным центром торговли островов. Вено — столица штата и второй по численности населения остров Федеральных штатов Микронезии с населением 13 856 человек по переписи 2010 года.

Самая высокая точка — гора Терокен, высота 364 м.

Транспорт 
В Вено имеется есть единственный аэропорт в штате — Международный аэропорт Чуук. В некоторых частях острова дорог фактически нет. Общественного транспорта не существует, но жители могут воспользоваться небольшим такси, чтобы попасть в разные части острова. В городе также есть одна коммерческая верфь для грузовых судов, которая также обслуживает корабли, работающие на пассажирских рейсах. Островитяне используют скоростные катера и корабли меньшего размера, чтобы добраться до других островов лагуны и отдаленных островов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт правительства Федеративных Штатов Микронезии

Населённые пункты Федеративных Штатов Микронезии